Allogamasellus är ett släkte av spindeldjur. Allogamasellus ingår i familjen Ologamasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Allogamasellus

en:Euryparasitidae